Un esodo (dal greco ἔξοδος, èxodos, composto di èx "fuori" e hodòs "strada") è la partenza volontaria di una comunità o di un gran numero di persone dal proprio paese, per motivi di lavoro, religiosi, politici, etici.

A partire da questo significato, ci  sono diversi utilizzi:

Arte
Esodo – dipinto di Marc Chagall

Religione
Esodo – secondo libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana
Esodo – evento descritto nel Libro dell'Esodo

Storia
Esodo istriano – fuga degli italiani da Istria, Venezia Giulia e Dalmazia
Esodo nizzardo – fuga degli italiani da Nizza
Esodo palestinese del 1948

Teatro
Esodo – parte conclusiva della tragedia greca

Televisione
 Esodo – documentario 2005 diretto da Nicolò Bongiorno
L'esodo (Exodus) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1
Esodo (Exodus) – episodio in due parti della terza stagione di Battlestar Galactica
Esodo (Exodus) – episodio in tre parti della prima stagione di Lost
Esodo (Exodus) - episodio della terza stagione di Revenge

Altro 
 Esodo – espansione del gioco di carte collezionabili Magic

Pagine correlate
Exodus

Altri progetti